Элен Ролле (Ролле́с, ; 20 декабря 1966, Ле-Ман) — французская актриса и певица, известная под мононимом Hélène. Стала известна благодаря главной роли в сериалах «Элен и ребята» и «Грёзы любви».

Биография 
Родилась 20 декабря 1966 года в маленьком французском городке Ле-Ман. 

У Элен есть две сестры — младшая Софи и старшая Виржини. Её отец по профессии программист (но в свободное время занимается реставрацией старинных зданий), а мама – организатор концертов.

В феврале 2013 года усыновила двоих детей (брата и сестру) из Эфиопии.

Фильмография 
 1979: Чёрный барашек () (Фильм)
 1991: Первые поцелуи () (ТВ-сериал)
 1992: Элен и ребята () (ТВ-сериал)
 1994: Грёзы любви () (ТВ-сериал)
 1996: Каникулы любви () (ТВ-сериал)
 2000: Выход () (Фильм)
 2011: Тайны любви () (ТВ-сериал)

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Элен Ролле · Helene Rolles (Элен Жирар) // helene-rolles.com /ВЕБАРХИВ/